Cette page contient les pages d'homonymie de Lebreton et LeBreton.

Patronyme 

 Candice Lebreton (1998-), judokate française ;
 Christophe Lebreton (1950-1996), religieux français trappiste de Tibhirine ;
 Eugène Casimir Lebreton (1791-1876), militaire et personnalité politique française ;
 François Joseph LeBreton Dorgenois (1750-18?), maire de La Nouvelle-Orléans ;
 Gilles Lebreton (1958-), juriste et homme politique français ;
 Hervé Lebreton (1971-), militant français ;
  ;
 Jean-Dominique Lebreton (1950-), biomathématicien français ;
 Joachim Lebreton (1760-1819), enseignant et législateur français ;
  ;
 Marietta LeBreton (1936-2009), historienne et professeur d'université américaine ;
 Marjory LeBreton (1940-), sénatrice canadienne ;
 Patrick Lebreton (1963), personnalité politique française ;
 Philippe Lebreton (1933-), biochimiste et militant écologiste français ;
 Pierre Jules Lebreton (1814-1871), homme politique français ;
 Pierre Lebreton (1990-), coureur cycliste français ;
 Raymond Lebreton (1941-2022), coureur cycliste français ;
 Romain Lebreton (1984-), coureur cycliste français ;
 Théodore-Éloi Lebreton (1803-1883), poète, chansonnier et bibliographe français.

Autre 
 (18100) Lebreton, astéroïde de la ceinture principale